Строево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Строево — село в Пловдивской области.

Россия 
 Строево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Строево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Строево — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Строево — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Строево — деревня в Кимрском районе Тверской области.